Osoby o tym nazwisku:
 Paul McVeigh – brytyjski zawodnik mieszanych sztuk walki
 Timothy McVeigh – amerykański zamachowiec